Als Zimmerbock werden verschiedene Käferarten aus der Familie der Bockkäfer bezeichnet:

 Mulmbock (Ergates faber)
 Zimmermannsbock (Acanthocinus aedilis)
 Zimmermannsbock, siehe Bock (Gerät)